Taffanel ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques-Pierre de Taffanel de La Jonquière (1685–1752), französischer Admiral und zuletzt Generalgouverneur von Neufrankreich (Kanada)
 Paul Taffanel (1844–1908), französischer Flötist und Komponist